ZEL steht für:
 Bella Bella (Campbell Island) Airport (IATA-Code), Flughafen von Bella Bella (British Columbia) auf Campbell Island (British Columbia), British Columbia, Kanada

ZEL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Cochem-Zell (für Zell (Mosel))

Zel ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Zel (1950–2002), portugiesischer Fadosänger

Abkürzung